Lara Arruabarrena-Vecino e Inés Ferrer Suárez erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open Krys de Mont-de-Marsan 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Karolina Nowak e Conny Perrin che hanno battuto in finale Céline Cattaneo e Natalia Orlova 2–6, 6–2, [10–7].

Teste di serie

 Laura-Ioana Andrei /  Alexandra Riley (semifinali)
 Karolina Nowak /  Conny Perrin (campionesse)

 Anastasia Grymalska /  Yevgeniya Kryvoruchko (quarti di finale) 
 Alizé Lim /  Morgane Pons (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open Krys de Mont-de-Marsan 2011